Regno Unito
Long Marston – paese dell'Hertfordshire
Long Marston – parrocchia civile del North Yorkshire
Long Marston – parrocchia civile del Warwickshire